Plaats in Indonesië
 Tanah Pilih (Banyuasin II), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanah Pilih (Gumay Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanah Pilih (Sungai Are), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra